Пуя, пуйя (Puya) — рід квіткових рослин родини бромелієві (Bromeliaceae).

Поширення 
Рід поширений у Південній та на півдні Центральної Америки, переважно у Андах.

Опис 
Багато видів пуйї є монокарпними, тобто цвітуть лише один раз і материнська рослина вмирає після цвітіння. Це невеликі дерева заввишки 1-3 м. Відома пуйя Раймонда, як рослина із найбільшим суцвіттям у світі. Ця рослина заввишки 3 м, але під час цвітіння у рослини виростає колосок заввишки до 9 м.

Види 
Рід містить близько 250 видів:

Примітки

Посилання 
 Puya raimondii photos
 Pictures of Puya chilensis, Puya berteroniana, Puya coerulea and Puya venusta growing in Chile.
 BSI Genera Gallery photos

Бромелієві
Роди однодольних